Акваре́льная Моноти́пия (фр. aquarelle «водянистая» ← итал. Acquarello, др.-греч. µóνος — один, единственный, др.-греч. τυπος — изображение, отпечаток) на впитывающем краску материале (бумаге) — разновидность графического искусства и техники печатной графики. Изображение в этой технике наносится художником акварельной краской на бумагу, в отличие от классической монотипии, акварельная краска должна полностью высохнуть. Перед печатью акварельный оригинал погружается в воду, чтобы акварельная краска размокла, но не потекла. С увлажнённой акварели производится печать на увлажнённую бумагу под давлением на офортном станке. Возможность тиражирования отсутствует, можно получить только один качественный отпечаток, второй получается бледным. Сложность акварельной монотипии в правильном увлажнении оригинала, при чрезмерном увлажнении акварельная краска расплывётся не получится отпечаток.

Источники 
 «Сохраняя душу акварели». Журнал «Художественный совет» № 2 (14) — 2000 год.
 Телефильм «Дети воды, устремлённые к свету» — 1999 год Культура (телеканал).
 Ходюк А. П. Техника печатной графики. Монотипия  : учеб.-метод. пособие. — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 64 с.
  

Живописные техники
Акварель